Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1989, faisant partie du circuit Grand Prix, s'est disputée du 9 au .

Aaron Krickstein remporte le simple messieurs. En finale, il bat Andreï Cherkasov, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Darren Cahill et Wally Masur. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1989 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1989
Tennis en Australie en 1989
Sydney
Tennis en janvier 1989